Francja:
 Roche – gmina w regionie Rodan-Alpy
 Roche – gmina w regionie Rodan-Alpy

Szwajcaria:
 Roche − miasto i gmina, w kantonie Vaud

Wielka Brytania:
 Roche – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Roche – stacja kolejowa w Roche

Osoby:
 Édouard Roche – francuski astronom

Zobacz też:
 Granica Roche’a
 Hoffmann-La Roche  
 Laroche
 La Roche
 Roches